Брус може да се односи на:

 Брус (алатка), алатка за оштрење, металних сечива, најчешће косе

или

 Брус, град и седиште истоимене општине у Расинском округу у Србији подно Копаоника
 Брус (Липљан), насеље у општини Липљан, КиМ, Република Србија
 Брус (Аустралија), предграђе Канбере
 Брус (Крез), насељено место у Француској, у департману Крез
 Брус (Пиј де Дом), насељено место у Француској, у департману Пиј де Дом
 Брус (Тарн), насељено место у Француској, у департману Тарн

или

 брустхалтер (неправилно брусхалтер), део женског доњег рубља